Koevsjinovka (Koersk) - dorp in de oblast Koersk
 Koevsjinovka (Oeljanovsk) - dorp in de oblast Oeljanovsk
 Koevsjinovka (rivier) - zijrivier van de Oklan in het stroomgebied van de Penzjina

 Zie ook
 Koevsjinovo
 Koevsjinnoje